Kreis Aachen steht für:

 Kreis Aachen, von 1972 bis 2009 Kreis im äußersten Westen von Nordrhein-Westfalen
 Landkreis Aachen, von 1816 bis 1971, ab 1969 als Kreis Aachen Vorgänger des Kreises Aachen
 Stadtkreis Aachen, ab 1816

Siehe auch:
 Städteregion Aachen, Rechtsnachfolgerin des Kreises Aachen